Woluwe kan syfta på:

 Woluwe-Saint-Lambert – en kommun i östra delen av Brysselregionen
 Woluwe-Saint-Pierre – en kommun i östra delen av Brysselregionen